Molekulska formula -{C10H14O4}- se može odnositi na:

 Guaifenesin
 Etilen glikol dimetakrilat